Tell Me You Love Me World Tour — шестой концертный тур американской певицы Деми Ловато, начавшийся в поддержку её шестого студийного альбома Tell Me You Love Me. Тур начался 26 февраля 2018 в Сан-Диего, Калифорния, и должен был завершиться 27 ноября того же года в Форталезе, Бразилия, но был остановлен после 24 июля, из-за передозировки наркотиков, случившейся с Деми.

Сет-лист 
Этот сет-лист с концерта 10 марта 2018 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. Он не предназначен для представления всех дат тура.

 «You Don't Do It for Me Anymore»
 «Daddy Issues»
 «Cool for the Summer»
 «Sexy Dirty Love»
 «Heart Attack» (Сокращённо)
 «Give Your Heart a Break» (Сокращённо)
 «Confident»
 «Games»
 «Concentrate»
 «Cry Baby»
 «Lonely»
 «No Promises»
 «Échame la Culpa»
 «Warrior»
 «Father»
 «Smoke & Mirrors»

 На бис

 «Sorry Not Sorry»
 «Tell Me You Love Me»

Примечания 

 Во время концертов в Сан-Диего и Инглвуде Ловато исполнила песню «Yes».
 Во время европейского этапа «Games» и «Smoke & Mirrors» были заменены на «Solo» и «Fall in Line» соответственно.
 Во время шоу в Манчестере Ловато исполнила «Skyscraper» вместо «Father» в память о жертвах взрыва на Манчестер-арене.
 Во время концертов в Лондоне и Бирмингеме Ловато исполнила «Sober» вместо «Father».

Даты

Отменённые концерты

Примечания

Источники 

Концертные туры 2018 года